

Geografia 
 Auge – comune francese nel dipartimento delle Ardenne
 Auge – comune francese nel dipartimento della Creuse
 Augé – comune francese nel dipartimento delle Deux-Sèvres
 Auge-Saint-Médard – comune francese nel dipartimento della Charente

Mitologia
 Auge – personaggio della mitologia greca

Pagine correlate 
 Auger

Altri progetti